GYP (от ) — система автоматизации сборки, созданная корпорацией Google для генерации проектов различных IDE (таких как Visual Studio Code или Xcode). Первоначально утилита была создана для сборки браузера Chromium и родственных продуктов, например, в движке V8, Node.js и т.п. На сегодняшний день инструмент можно использовать и в других проектах. Программа распространяется на условиях лицензии BSD.

GYP представляет собой мета-сборочную систему в том смысле, что сам GYP не собирает проекты, а лишь генерирует сценарии для других систем сборки. GYP создана в помощь большим проектам, которые должны собираться на множестве платформ (например, Mac, Windows, Linux), и для которых важно, что проект может быть собран посредством IDE, популярной на каждой платформе, как будто проект является родным.

Пример 

Типичный сценарий сборки представляет собой файл в формате JSON с некоторыми расширениями: допускаются комментарии, начинающиеся с решётки (#), и разрешается оставлять запятую (,) в конце списков.

  {
    'targets': [
      {
        'target_name': 'foo',
        'type': 'executable',
        'dependencies': [
          'libbar',
        ],
        'sources': [
          'foo.c',
          'main.c',
        ],
      },
      {
        'target_name': 'libbar',
        'type': '<(library)',
        'defines': [
          'LOCAL_DEFINE_FOR_LIBBAR',
          'DEFINE_TO_USE_LIBBAR',
        ],
        'include_dirs': [
          '..',
          'include/libbar',
        ],
        'sources': [
          'bar.h',
          'bar.c',
        ],
      },
    ],
  }

Примечания

Ссылки 
 https://gyp.gsrc.io/

Автоматизация сборки
Свободные системы автоматизации сборки
Инструменты компиляции